Zlatna lopta (originalno Ballon d'Or, često nazivana Europski nogometaš godine) godišnja je nogometna nagrada. Dodjeljuje se igraču za kojeg se smatra da se pokazao najboljim u prethodnoj kalendarskoj godini. Nagradu je ustanovio novinar France Footballa Gabriel Hanot, koji je 1956. zamolio kolege da glasaju za igrača godine u Europi. Prvi pobjednik bio je Stanley Matthews iz Blackpoola.

Novinari su isprva mogli glasati samo za europske igrače u europskim klubovima, što je značilo da igrači kao što su Diego Maradona i Pelé nisu bili u konkurenciji za nagradu. Promjenama pravila 1995. dopušteno je glasovanje za neeuropske igrače koji igraju u europskim klubovima. Prvi neeuropljanin koji je osvojio nagradu nakon promjene pravila bio je George Weah iz Milana iste godine. Pravila su opet promijenjena 2007. kako bi u konkurenciju ušli igrači bilo koje nacionalnosti i iz bilo kojeg kluba u svijetu. Automatski se povećao i broj novinara koji imaju pravo glasanja: 96 iz cijelog svijeta izabralo je svojih pet najboljih igrača, dok je 2006. to učinilo njih 52 iz Europe.

Cristiano Ronaldo je nagradu osvojio 5 puta, a Lionel Messi 7. Tri igrača su osvojila nagradu tri puta: Johan Cruyff, Michel Platini i Marco van Basten. Messi je jedini igrač koji je nagradu osvojio 4 puta zaredom. Nagradu je osvajao od 2009. do 2012. Prvi Brazilac koji je osvojio nagradu je Ronaldo 1997. godine. Najuspješniji su njemački, nizozemski i portugalski igrači koji su najviše puta osvajali nagradu. Španjolski klubovi Real Madrid i Barcelona imaju najviše pobjednika.

Aktualni dobitnik Zlatne lopte je francuski napadač Karim Benzema.

Novo ime nagrade 

FIFA je od 2010. do 2015. godine spojila svoju godišnju nagradu FIFA-in igrač godine sa Zlatnom loptom, otada postoje nagrade FIFA Zlatna lopta i FIFA-in igrač godine

Pobjednici 

{|class="wikitable"
|-
! Godina
! Pozicija
! Igrač
! Nacionalnost
! Klub
! Bodovi
! Bilješke
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1956.
|<div style="text-align: center;">1.
|Stanley Matthews
|
| Blackpool
|<div style="text-align: center;">47
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Alfredo di Stéfano
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">44
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Raymond Kopa
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">33
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="4" |1957.
|<div style="text-align: center;">1.
|Alfredo di Stéfano
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">72
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Billy Wright
|
| Wolverhampton Wanderers
|<div style="text-align: center;">19
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Raymond Kopa
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">16
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Duncan Edwards
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">16
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1958.
|<div style="text-align: center;">1.
|Raymond Kopa
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">71
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Helmut Rahn
|
| Rot-Weiss Essen
|<div style="text-align: center;">40
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Just Fontaine
|
| Stade Reims
|<div style="text-align: center;">23
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1959.
|<div style="text-align: center;">1.
|Alfredo di Stéfano
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">80
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Raymond Kopa
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">42
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|John Charles
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">24
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1960.
|<div style="text-align: center;">1.
|Luis Suárez
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">54
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Ferenc Puskás
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">37
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Uwe Seeler
|
| Hamburg
|<div style="text-align: center;">33
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1961.
|<div style="text-align: center;">1.
|Omar Sívori
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">46
|align=center|
|-
|2.
|Luis Suárez
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">40
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Johnny Haynes
|
| Fulham
|<div style="text-align: center;">22
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1962.
|<div style="text-align: center;">1.
|Josef Masopust
|
| Dukla Prag
|<div style="text-align: center;">65
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Eusébio
|
| Benfica
|<div style="text-align: center;">53
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Karl-Heinz Schnellinger
|
| Köln
|<div style="text-align: center;">33
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1963.
|<div style="text-align: center;">1.
|Lav Jašin
|
| Dinamo Moskva
|<div style="text-align: center;">73
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Gianni Rivera
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">55
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Jimmy Greaves
|
| Tottenham Hotspur
|<div style="text-align: center;">50
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1964.
|<div style="text-align: center;">1.
|Denis Law
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">61
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Luis Suárez
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">43
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Amancio
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">38
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1965.
|<div style="text-align: center;">1.
|Eusébio
|
| Benfica
|<div style="text-align: center;">67
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Giacinto Facchetti
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">59
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Luis Suárez
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">45
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1966.
|<div style="text-align: center;">1.
|Bobby Charlton
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">81
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Eusébio
|
| Benfica
|<div style="text-align: center;">80
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Franz Beckenbauer
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">59
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1967.
|<div style="text-align: center;">1.
|Flórián Albert
|
| Ferencváros
|<div style="text-align: center;">68
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Bobby Charlton
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">40
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Jimmy Johnstone
|
| Celtic
|<div style="text-align: center;">39
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1968.
|<div style="text-align: center;">1.
|George Best
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">61
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Bobby Charlton
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">53
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Dragan Džajić
|
| Crvena zvezda
|<div style="text-align: center;">46
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1969.
|<div style="text-align: center;">1.
|Gianni Rivera
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">83
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Luigi Riva
|
| Cagliari
|<div style="text-align: center;">79
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Gerd Müller
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">38
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1970.
|<div style="text-align: center;">1.
|Gerd Müller
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">77
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Bobby Moore
|
| West Ham United
|<div style="text-align: center;">70
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Luigi Riva
|
| Cagliari
|<div style="text-align: center;">65
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1971.
|<div style="text-align: center;">1.
|Johan Cruyff
|
| Ajax
|<div style="text-align: center;">116
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Sandro Mazzola
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">57
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|George Best
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">56
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1972.
|<div style="text-align: center;">1.
|Franz Beckenbauer
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">81
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Gerd Müller
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">79
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Günter Netzer
|
| Borussia Mönchengladbach
|<div style="text-align: center;">79
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1973.
|<div style="text-align: center;">1.
|Johan Cruyff
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">96
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Dino Zoff
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">47
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Gerd Müller
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">44
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1974.
|<div style="text-align: center;">1.
|Johan Cruyff
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">116
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Franz Beckenbauer
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">105
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Kazimierz Deyna
|
| Legia Varšava
|<div style="text-align: center;">35
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1975.
|<div style="text-align: center;">1.
|Oleg Blohin
|
| Dinamo Kijev
|<div style="text-align: center;">122
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Franz Beckenbauer
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">42
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Johan Cruyff
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">27
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1976.
|<div style="text-align: center;">1.
|Franz Beckenbauer
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">91
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Rob Rensenbrink
|
| Anderlecht
|<div style="text-align: center;">75
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Ivo Viktor
|
| Dukla Prag
|<div style="text-align: center;">52
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1977.
|<div style="text-align: center;">1.
|Allan Simonsen
|
| Borussia Mönchengladbach
|<div style="text-align: center;">74
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Kevin Keegan
|
| Hamburg
|<div style="text-align: center;">71
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Michel Platini
|
| Nancy
|<div style="text-align: center;">70
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1978.
|<div style="text-align: center;">1.
|Kevin Keegan
|
| Hamburg
|<div style="text-align: center;">87
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Hans Krankl
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">81
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Rob Rensenbrink
|
| Anderlecht
|<div style="text-align: center;">50
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1979.
|<div style="text-align: center;">1.
|Kevin Keegan
|
| Hamburg
|<div style="text-align: center;">118
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Karl-Heinz Rummenigge
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">52
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Ruud Krol
|
| Ajax
|<div style="text-align: center;">41
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1980.
|<div style="text-align: center;">1.
|Karl-Heinz Rummenigge
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">122
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Bernd Schuster
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">34
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Michel Platini
|
| Saint-Étienne
|<div style="text-align: center;">33
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1981.
|<div style="text-align: center;">1.
|Karl-Heinz Rummenigge
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">106
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Paul Breitner
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">64
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Bernd Schuster
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">39
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1982.
|<div style="text-align: center;">1.
|Paolo Rossi
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">115
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Alain Giresse
|
| Bordeaux
|<div style="text-align: center;">64
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Zbigniew Boniek
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">53
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1983.
|<div style="text-align: center;">1.
|Michel Platini
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">110
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Kenny Dalglish
|
| Liverpool
|<div style="text-align: center;">26
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Allan Simonsen
|
| Vejle
|<div style="text-align: center;">25
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1984.
|<div style="text-align: center;">1.
|Michel Platini
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">128
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Jean Tigana
|
| Bordeaux
|<div style="text-align: center;">57
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Preben Elkjær
|
| Verona
|<div style="text-align: center;">48
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1985.
|<div style="text-align: center;">1.
|Michel Platini
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">127
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Preben Elkjær
|
| Verona
|<div style="text-align: center;">71
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Bernd Schuster
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">46
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1986.
|<div style="text-align: center;">1.
|Igor Belanov
|
| Dinamo Kijev
|<div style="text-align: center;">84
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Gary Lineker
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">62
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Emilio Butragueño
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">59
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1987.
|<div style="text-align: center;">1.
|Ruud Gullit
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">106
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Paulo Futre
|
| Atlético Madrid
|<div style="text-align: center;">91
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Emilio Butragueño
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">61
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1988.
|<div style="text-align: center;">1.
|Marco van Basten
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">129
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Ruud Gullit
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">88
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Frank Rijkaard
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">45
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1989.
|<div style="text-align: center;">1.
|Marco van Basten
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">119
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Franco Baresi
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">80
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Frank Rijkaard
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">43
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1990.
|<div style="text-align: center;">1.
|Lothar Matthäus
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">137
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Salvatore Schillaci
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">84
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Andreas Brehme
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">68
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="4" |1991.
|<div style="text-align: center;">1.
|Jean-Pierre Papin
|
| Marseille
|<div style="text-align: center;">141
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Dejan Savićević
|
| Crvena zvezda
|<div style="text-align: center;">42
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Darko Pančev
|
| Crvena zvezda
|<div style="text-align: center;">42
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Lothar Matthäus
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">42
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1992.
|<div style="text-align: center;">1.
|Marco van Basten
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">98
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Hristo Stoičkov
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">80
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Dennis Bergkamp
|
| Ajax
|<div style="text-align: center;">53
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1993.
|<div style="text-align: center;">1.
|Roberto Baggio
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">142
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Dennis Bergkamp
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">83
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Eric Cantona
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">34
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1994.
|<div style="text-align: center;">1.
|Hristo Stoičkov
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">210
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Roberto Baggio
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">136
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Paolo Maldini
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">109
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1995.
|<div style="text-align: center;">1.
|George Weah
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">144
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Jürgen Klinsmann
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">108
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Jari Litmanen
|
| Ajax
|<div style="text-align: center;">67
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1996.
|<div style="text-align: center;">1.
|Matthias Sammer
|
| Borussia Dortmund
|<div style="text-align: center;">144
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Ronaldo
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">143
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Alan Shearer
|
| Newcastle United
|<div style="text-align: center;">107
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1997.
|<div style="text-align: center;">1.
|Ronaldo
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">222
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Predrag Mijatović
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">68
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Zinedine Zidane
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">63
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1998.
|<div style="text-align: center;">1.
|Zinedine Zidane
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">244
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Davor Šuker
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">68
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Ronaldo
|
| Internazionale
|<div style="text-align: center;">66
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |1999.
|<div style="text-align: center;">1.
|Rivaldo
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">219
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|David Beckham
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">154
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Andrij Ševčenko
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">64
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2000.
|<div style="text-align: center;">1.
|Luís Figo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">197
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Zinedine Zidane
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">181
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Andrij Ševčenko
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">85
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2001.
|<div style="text-align: center;">1.
|Michael Owen
|
| Liverpool
|<div style="text-align: center;">176
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Raúl
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">140
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Oliver Kahn
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">114
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2002.
|<div style="text-align: center;">1.
|Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">169
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Roberto Carlos
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">145
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Oliver Kahn
|
| Bayern München
|<div style="text-align: center;">110
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2003.
|<div style="text-align: center;">1.
|Pavel Nedvěd
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">190
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Thierry Henry
|
| Arsenal
|<div style="text-align: center;">128
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Paolo Maldini
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">123
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2004.
|<div style="text-align: center;">1.
|Andrij Ševčenko
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">175
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Deco
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">139
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Ronaldinho
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">133
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2005.
|<div style="text-align: center;">1.
|Ronaldinho
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">225
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Frank Lampard
|
| Chelsea
|<div style="text-align: center;">148
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Steven Gerrard
|
| Liverpool
|<div style="text-align: center;">142
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2006.
|<div style="text-align: center;">1.
|Fabio Cannavaro
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">173
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Gianluigi Buffon
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">124
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Thierry Henry
|
| Arsenal
|<div style="text-align: center;">121
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2007.
|<div style="text-align: center;">1.
|Kaká
|
| Milan
|<div style="text-align: center;">444
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Cristiano Ronaldo
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">277
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">255
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2008.
|<div style="text-align: center;">1.
|Cristiano Ronaldo
|
| Manchester United
|<div style="text-align: center;">446
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">281
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Fernando Torres
|
| Liverpool
|<div style="text-align: center;">179
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2009.
|<div style="text-align: center;">1.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">473
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">233
|align=center|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Xavi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">179
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2010.
|<div style="text-align: center;">1.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">22.65%
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Andrés Iniesta
| 
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">17.36%
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Xavi
| 
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">16.48%
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2011.
|<div style="text-align: center;">1.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">47.88%
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">21.60% 
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Xavi
| 
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">9.23% 
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2012.
|<div style="text-align: center;">1.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">41.60%
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">23.68%
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Andrés Iniesta
| 
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">10.91%
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2013.
|<div style="text-align: center;">1.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">27.99%
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">24.72%
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Franck Ribéry
|
| Bayern Munich 
|<div style="text-align: center;">23.36%
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2014.
|<div style="text-align: center;">1.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">37.66%
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">15.76% 
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Manuel Neuer
|
| Bayern Munich 
|<div style="text-align: center;">15.72%
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2015.
|<div style="text-align: center;">1.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">41.33%
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">27.76%
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Neymar
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">7.86%
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2016.
|<div style="text-align: center;">1.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">745
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Lionel Messi
|
| Barcelona
|<div style="text-align: center;">316 
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Antoine Griezmann
|
| Atlético Madrid
|<div style="text-align: center;">198 
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2017.
|<div style="text-align: center;">1.
|Cristiano Ronaldo
|
| Real Madrid 
|<div style="text-align: center;">946 
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Lionel Messi
|
| Barcelona 
|<div style="text-align: center;">670 
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Neymar
|
| Paris Saint-Germain  
|<div style="text-align: center;">361  
|
|- bgcolor=#dddddd
|rowspan="3" |2018.
|<div style="text-align: center;">1.
|Luka Modrić
|
| Real Madrid
|<div style="text-align: center;">753 
|
|-
|<div style="text-align: center;">2.
|Cristiano Ronaldo
|
| Juventus
|<div style="text-align: center;">476 
|
|-
|<div style="text-align: center;">3.
|Antoine Griezmann
|
| Atlético Madrid 
|<div style="text-align: center;">414 
|
|}

 Razvrstavanje 

 Po igraču 

Osvajači koji su još bili drugi ili treći. 

 Po državi 

 Po klubu 

 Bilješke 
<div style="font-size: 90%;">
A.  Iako je rođen u Argentini, Alfredo di Stefano je 1956. stekao španjolsko državljanstvo te počeo nastupati za španjolsku nogometnu reprezentaciju.

B.  Iako je rođen u Argentini, Omar Sívori je 1961. stekao talijansko državljanstvo, te počeo nastupati za talijansku nogometnu reprezentaciju.

C.  Johan Cruyff je prešao u Barcelonu iz Ajaxa tijekom ljetnog prijelaznog roka 1973.

D.  Gary Lineker je prešao u Barcelonu iz Evertona tijekom ljetnog prijelaznog roka 1986.

E.  Ruud Gullit je prešao iz Milana iz PSV Eindhovena tijekom ljetnog prijelaznog roka 1987.

F.  George Weah je prešao u Milan iz Paris Saint-Germaina tijekom ljetnog prijelaznog roka 1995.

G.  Ronaldo je prešao u Internazionale iz Barcelone tijekom ljetnog prijelaznog roka 1997.

H.  Luís Figo je prešao u Real Madrid u Barcelonu tijekom ljetnog prijelaznog roka 2000.

I.  Ronaldo je prešao u Real Madrid iz Internazionalea tijekom ljetnog prijelaznog roka 2002.

J.  Deco je prešao u Barcelonu iz Porta tijekom ljetnog prijelaznog roka 2004.

K.  Fabio Cannavaro je prešao u Real Madrid iz Juventusa tijekom ljetnog prijelaznog roka 2006.

L.  Cristiano Ronaldo prešao je u Real Madrid iz Manchester Uniteda tijekom ljetnog prijelaznog roka 2009.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica nagrade na France Footballu  

Zlatna lopta